Les mots giganteus, gigantea et giganteum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « des Géants » ou « gigantesque ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots giganteus, gigantea et giganteum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales de très grande taille. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : giganteus, gigantea, giganteum.

Toponyme 
 L' est située au nord des , dans la  (terre de Mac. Robertson, Territoire antarctique australien).

Notes et références 

Épithète spécifique